La Serie A 2016-2017 fu il 115º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione.

Esso si riferisce anche a:
 Serie A 2016-2017, 50º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 34º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 6º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 83º campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 40º campionato italiano di pallacanestro maschile in carrozzina di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 95º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2016-2017, 81º campionato italiano di rugby a 15 di seconda divisione
 Serie A 2016-2017, 26º campionato italiano di rugby a 15 femminile di prima divisione

Pagine correlate 
 Serie A1 2016-2017